Ruedin steht für

Personen:
 Familie Ruedin, eine seit 1475 im Kanton Neuenburg ansässige Familie
 Georges Henri Ruedin (1895–1953), genannt Georgy, Gründer der Uhrenfabrik Georges Ruedin SA
 Georges Louis Ruedin (1870–1935), genannt Georges, ab 1902 CEO der Société Horlogère Reconvilier (Reconvilier Watch Co)
 Marie-Louise Ruedin (1880–1960),  Schweizer katholische Klosterfrau
 Philipp Schmid-Ruedin (1889–1972), Schweizer Politiker und Verbandsfunktionär

Unternehmen:
 Georges Ruedin SA, eine Uhrenfabrik in Bassecourt.